Излом — форма поверхности, образующаяся при раскалывании минералов или горных пород, обусловленная их физическими свойствами и, в значительной степени, составом вещества. Важная идентификационная характеристика, описывающая вид поверхности, образующийся при их расколе.

Описание 

Вид излома зависит от ряда механических свойств минерала (хрупкость, ковкость и другие), от его кристаллической структуры (наличие или отсутствие спайности, степень её совершенства и др.), от характера срастаний в агрегатах минералов, величины и формы зёрен в них и т. д. Кристаллы минералов с совершенной или хорошей спайностью образуют ровные с блестящими поверхностями изломы (слюда, каменная соль, свинцовый блеск и др.).

Некоторые минералы с совершенной спайностью по отдельным направлениям могут давать изломы, не обнаруживающие плоскостей спайности (например, раковистый излом в кальците). В скрытокристаллических агрегатах и минералах, характеризующихся несовершенной спайностью или её отсутствием, различают изломы занозистые (роговик, кремень), раковистые (кварц), землистые (мел, глина), шестоватые (например, агрегат призматических кристаллов актинолита) и другие.

Ковкие самородные металлы (медь, серебро, золото и др.) дают так называемые крючковатые изломы. Излом может служить одним из качественных признаков при диагностике минералов.

Виды изломов 
Излом минералов — характер сложных поверхностей, образующихся при расколе кристаллов или зёрен минералов в тех направлениях, где у них отсутствует спайность. Вид излома зависит от ряда механических свойств минерала и его кристаллической структуры. В большинстве случаев он отражает структуру и состав вещества. Излом является важным качественным диагностическим признаком минералов и горных пород.

Внешний вид поверхности излома (по алфавиту):

 занозистый (волокнистый, крючковатый) — у игольчатых, столбчатых форм: амфиболы, тальк
 землистый (рыхлый) — напоминает рыхлую почву: каолинит, глауконит
 зернистый — у мелкозернистых горных пород: гранит, базальт
 неровный — чередующиеся поверхности различной формы и размеров. Он характерен для минералов с несовершенной спайностью: апатит

 раковистый (оскольчатый) — излом напоминает раковину створки моллюска: обсидиан
 ступенчатый — раскол происходит частично по спайности (ортоклаз), он характерен для полевых шпатов
 шероховатый — как у кальцита
 эластичный — как у битума

Изломы бывают ровные и не ровные.

Литература 
 Бетехтин А. Г. Спайность и излом // Минералогия. М.: Госгеолтехиздат, 1950. С. 96-99.

Примечания

Ссылки 
  Характеристики минералов: Излом. 

Минералогия
Излом
Свойства минералов